Известно два фильма под названием «Открытый простор» ():
  немой фильм с субтитрами, выпущенный в 1927 году; ныне утрачен.
 Открытый простор фильм 2003 года.